Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Mrozowicz – polski wioślarz
 Juliusz Mrozowicz – polski inżynier budownictwa
 Wojciech Mrozowicz – polski historyk